Mădulari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mădulari (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Mădulari (Cernișoara), Dorf im Kreis Vâlcea